A 713-as jelzésű elővárosi autóbusz Budapest, Kelenföld vasútállomás és Százhalombatta, autóbusz-forduló között közlekedett. A járatot a Volánbusz üzemeltette.

Megállóhelyei 

|-
! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok a járat megszűnésekor
|-
|0||Budapest, Kelenföld vasútállomásvégállomás||21
|align=left|
|-
|∫|| Budapest, Borszéki utca||20
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=4|Budapest közigazgatási határa
|-
|1|| Diósd, Sashegyi út||19
|align=left|
|-
|2|| Érd, Fürdő utca||18
|align=left|
|-
|3|| Érd, autóbusz-állomás||∫
|align=left|
|-
|4|| Érd, Kálvin tér||17
|align=left|Érd alsó: Érd felső: 
|-
|5|| Érd, Szabadság tér||16
|align=left|
|-
|6|| Érd, Temető||15
|align=left|
|-
|7|| Érd, Délibáb utca||14
|align=left|
|-
|8|| Bentapuszta||13
|align=left|
|-
|9|| Százhalombatta, vasútállomás||12
|align=left|
|-
|10|| Százhalombatta, Móricz Zsigmond köz||11
|align=left|
|-
|11|| Százhalombatta, Jókai Mór köz||10
|align=left|
|-
|12|| Százhalombatta, ABC áruház||9
|align=left|
|-
|∫|| Százhalombatta, Kodály Zoltán sétány||*
|align=left|
|-
|∫|| Százhalombatta, Irinyi János utca||*
|align=left|
|-
|13|| Százhalombatta, Hága László utca||8
|align=left|
|-
|21|| Százhalombatta, Csokonai utca||7
|align=left|
|-
|22|| Százhalombatta, Halgazdaság||6
|align=left|
|-
|23|| Százhalombatta, DE-Zrt. főkapu||5
|align=left|
|-
|∫|| Százhalombatta, DE-Zrt. 2. sz. kapu||(+1)
|align=left|
|-
|24|| Százhalombatta, Erőmű utca||4
|align=left|
|-
|25|| Százhalombatta, Gyorma utca||3
|align=left|
|-
|26|| Százhalombatta, óvoda||2
|align=left|
|-
|27|| ||1
|align=left|
|-
|28|| Százhalombatta, autóbusz-fordulóvégállomás||0
|align=left|
|}
A *-gal jelölt megállót csak néhány járat érintette, melyek a Móricz Zsigmond köz, Jókai Mór köz és ABC áruház megállókat kihagyták.

Százhalombatta, DE-Zrt. 2. sz. kapu megállót csak néhány járat érintette Budapest felé.

Jegyzetek 

A Volánbusz megszűnt autóbuszvonalai
Érd megszűnt autóbuszvonalai
Százhalombatta megszűnt autóbuszvonalai
Diósd megszűnt autóbuszvonalai